Saint-Nazaire kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Nazaire, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Nazaire, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-d'Aude, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-de-Ladarez, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-de-Pézan, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-des-Gardies, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-de-Valentane, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Nazaire-en-Royans, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nazaire-le-Désert, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nazaire-les-Eymes, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Nazaire-sur-Charente, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kanada 

 Saint-Nazaire (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 

Robotskapade Kanadaförgreningar